Семён Андревич Ландесман (1860, Одесса — после 1917 г.) — архитектор, строил в Одессе. Один из городских архитекторов Одессы, известен рядом проектов общественных зданий.

Биография 

Окончил Одесское реальное училище в 1880 году. В 1886 году окончил Петербургский институт гражданских инженеров. В 1880 году служил в армии, после чего получил должность сверхштатного техника Технико-строительного отделения Городской управы.

В 1890 году назначен на должность архитектора по надзору за городскими зданиями и с тех пор упоминается в адрес-календарях. С момента получения данной должности архитектор жил в доме Вейнштейн на Княжеской ул., 2.

В 1892 году напротив построили дом Одесского отделения Императорского Русского технического общества («Масонский дом»), членом архитектурного отдела которого был С. А. Ландесман. В 1901—1902 годах по его проекту рядом было с домом общества была построена школа строителей для того же общества.

Около 1905—1906 годов Ландесман переехал в дом А. Д. Перкель на ул. Херсонской, 19,в данном доме он жил и в 1913 году, а возможно и до Октябрьской революции.

С. А. Ландесман не занимался крупными частными заказами в сфере жилищного строительства, в начале ХХ в. он осуществляет надзор за различными незначительными переделками и сооружениями. Однако активно занимается сооружением зданий по заказу города, а также частных общественных зданий, таких как Бессарабско-Таврический банк, театр Сибирякова, баня Исаковича.

Архитектор преимущественно строил в стиле неоренессанса, часто использовал арочные окна и обильное скульптурное убранство, которое в целом было в умеренном количестве. В проекте надстройки дома еврейского общества Ландесман пробует себя в стиле модерн, однако дальнейшие здания были построены в стиле историзма. И только как апогей творчества в стиле зрелого неоклассицизма на центральной улице города был сооружен пятиэтажный дом Я. А. Новикова, строительство которого освещала тогдашняя пресса. Также занимался сооружением зданий, выполненных по проектам других лиц.

В 1910 году С. А. Ландесман вышел в отставку и занялся сугубо частной практикой, в 1918 году покинул Российскую империю.

Проекты

Жилые здания 
 2-этажный с мансардой дом Калягина, 1890 г., Южная ул. / пер. Академика Ясиновского, 12;
 2-этажный с мансардой дом Шокина, 1890 г., Нежинская ул., 41 (не сохранился);
 3-этажный с подвалом дом Кауфмана, 1890 г., Базарная ул., 34 (не сохранился);
 Здание (3-этажное) и флигель еврейского сиротского дома, 1891 р., пер. Авчинниковский, 13;
 2-этажный с флигелем дом Горбаря, 1891 г., Манежная ул., 2 / Ольгиевский спуск., 2;
 2-этажный с флигелем дом Гонополя и Кривоноса, 1891 г., Средняя ул., 65 (не сохранился);
 2-этажный с подвалом дом и флигель Ганелина, 1891 г., ул. Госпитальная (ныне Богдана Хмельницкого), 40 (не сохранился);
 Реконструкция дома Неймана для больницы, 1891 г., ул. Полицейская, 26 / Екатерининская ул., 26;
 Реконструкция дома С. Антонини, 1892 г., ул. Юрия Олеши, 11. Памятник архитектуры № 911-Од;
 дом Кайглухис, 1892 г., Княжеская ул., 4 / ул. Новосельського, 7. Памятник архитектуры № 347-Од;
 дом Ф. Айзнеман, 1892 р., Еврейская ул., 38 (не сохранился);
 дом управляющего станцией городской водокачки «Одесса-Чумка», 1899 г., Водопроводная ул., 15. Вновь выявленный памятник архитектуры;
 дом Зоншейна (совместно с А. Б. Минкусом), 1899—1900 гг., ул. Новосельського, 91 / Тираспольская ул., 8. Памятник архитектуры № 839-Од;
 Дом Фальц-Фейна (совместно с Л. Л. Влодеком), 1899—1900 г., ул. Гоголя, 7. Памятник архитектуры № 171-Од;
 здание для Шполянского, 1901 г., Ришельевская ул., 55;
 Реконструкция и надстройка третьего этажа дома еврейского общества, нач. ХХ в.. Памятник архитектуры № 747-Од;
 Жилой дом Юго-Западной железной дороги, 1902—1903 гг., Приморская ул., 2. Памятник архитектуры № 677/1-Од;
 Жилой дом Юго-Западной железной дороги, 1907 гг., Приморская ул., 4. Памятник архитектуры № 677/2-Од;
 Надзор за сооружением дома Боскі (проект: П. Л. Славкін), 1912 г., Малая Арнаутская вул., 43 / Гимназическая ул., 16. Памятник архитектуры № 463-Од;
 дом Я. О. Новикова, проект 1911 г., строительство: 1912—1913 гг., Дерибасовская ул., 12. Памятник архитектуры № 1-Од;

Общественные здания 
 земледельческая ферма для воспитанников еврейского сиротского дома, Латовка;
 15 народных 2-х и 3-хклассных училищ восьми разных типов;
 Мастерская и больница при Городском сиротском доме, пер. Матросова, 1/3;
 Две лепные лавки на Толкучем рынке, Прохоровский сквер;
 Электрическая станция компании «Эдисон»;
 Участие в планировании городского парка (ныне им. Т. Г. Шевченко) (а также в разные годы: арх. Бернардацці А. О., Бесчастнов М. Ф., садовник Орликов Н. В., арх. Гольденберг Я. С., Баумштейн Э. С.), ІІ-а пол. ХІХ ст., Маразлиевськая ул. Вновь выявленный памятник архитектуры;
 Надзор за сооружением моста Коцебу вдоль ул. Бунина через Карантинную балку (проект: инж. Е. Гаррис), 1889—1890 гг.. Памятник архитектуры № 111-Од;
 Комплекс зданий городской водокачки (совместно с Л. Л. Влодеком), 1880-і — 1890-е гг., Водопроводная ул., 15. Вновь выявленный памятник архитектуры;
 Молитвенный дом евреев мебельного цеха, 1890 г., Мясоедовская ул., 15;
 Больница Одесского общества покровительства животным, 1891 г., ул. Петра Кутузакия, 21;
 Городское начальное училище № 36, 1891 г. (надстроено Е. Я. Меснером в 1890 г.), Старопортофранковская ул., 40. Памятник архитектуры № 828-Од;
 2-я женская гимназия, 1892—1893 гг., ул. Старопортофранковская, 20 / ул. Мечникова, 15. Памятник архитектуры № 818-Од;
 Надзор за сооружением Церкви Григория Богослова для городских училищ (проект Л. Ф. Прокоповича), 1895—1896 гг., Старопортофранковская ул., 18. Памятник архитектуры № 817-Од;
 Приют для сестёр Красного Креста (вероятно, амбулатория), 1896—1898 гг., Итальянский бульв., 7 / Мариинская ул., 2. Памятник архитектуры № 48-Од;
 Больница фабрично-заводских рабочих Красного Креста, конец 1890-х гг., Люстдорфская дор., 1. Вновь выявленный памятник архитектуры;
 Бессарабско-Таврический земельный банк, 1900 г., ул. Херсонская, 25. Памятник архитектуры № 56-Од;
 Приют для немощных работников печати, 1901 г., Фонтанская дорога (на 3-й станции парового трамвая на Большой Фонтан) (не сохранился);
 Здание Одесского отделения Императорского Российского музыкального общества, 1900—1901 гг., ул. Новосельського, 63;
 Гидропатическое заведение доктора Абеля и Валика, 1901—1902 гг., Елисаветинская ул., 16. Памятник архитектуры № 266-Од;
 Триумфальная арка, 1902 р., Французский бульв. (разобрана);
 Школа строителей Одесского отделения Российского Технического общества, 1902 p., Княжеская ул., 1а / Старопортофранковская ул.. Памятник архитектуры № 345/2-Од;
 Баня С. Исаковича, 1902 г., Кузнечная ул., 57. Памятник архитектуры № 396-Од;
 Здание торгового дома Кроне, 1902 р., ул. Жуковского, 28. Памятник архитектуры № 10-Од;
 Театр Сибирякова, 1903 г., ул. Херсонская, 15 / Конная (после пожара перестроен в 1914 г. арх. М. Линецким). Памятник архитектуры № 620-Од;
 Второй еврейский сиротский приют им. Л. и Л. Финкельштейн (совместно с Л. Л. Влодеком), 1904 г., ул. Довженко, 4 корпус 2;
 Лазарет Люблинского пехотного полка, 1908 г. ул. 10 апреля, 4;
 Здание банкирского дома «М. Ашкинази», 1910 г., Ришельевская ул., 2. Памятник архитектуры № 735-Од;
 Анатомический дом (совместно с Э. Я. Меснером), 1910—1912 гг., Валиховский пер., 4;
 Надзор за сооружением совместно с М. И. Линецким корпусов Фруктового пассажа (проект Ф. П. Нестурха), Преображенская ул. / Новощепной ряд. Вновь выявленный памятник архитектуры;
 Нагляд за надстройкой третьего этажа амбулатории Медицинского факультета Новороссийского университета (проект надстройки: арх. Бауэр Б. А.), 1912—1913 гг., Валиховский пер., 5 корпус 1. Памятник архитектуры № 576/3-Од;
 Ремонт городского театра, 1917—1919 гг., Театральная площадь;

Нереализованные проекты 
 Проект 3-этажного дома Ющенко, 1891 г., Нежинская ул., 51;
 Проект Городского родильного дома, 1894 г., ул. Ямчитского, 2.

Галерея

Примечания

Источники 
 Володимир Тимофієнко. Зодчі України кінця XVIII — початку XX століть: Біографічний довідник" (Київ, 1999);
 В. А. Пилявский. Зодчие Одессы. Историко-архитектурные очерки, 2-е издание. Optimum, 2010". ISBN 978-966-344-378-2

Архитекторы Одессы